Ewa Danuta Gruszczyńska (ur. 1953) – polska filolożka, językoznawczyni
 Ewa Melania Gruszczyńska – polska psycholożka
 Ewa Gruszczyńska-Ziółkowska (ur. 1956) – polska muzykolożka